Fornjót – olbrzym z mitologii nordyckiej
 Fornjot – księżyc Saturna